KDO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kadhdhoo (Maldive)